Harry Potter 7 – denominazione informale di Harry Potter e i Doni della Morte, settimo romanzo della serie di Harry Potter
 High Performance 7 – aliante costruito da Richard Schreder nel 1957